Argüelles Bringas ist der Familienname folgender Personen:

 Gonzalo Argüelles Bringas (1877–1942), mexikanischer Künstler
 Roberto Argüelles Bringas (1875–1915), mexikanischer Dichter